Miejscowości w USA:
 Eldora – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder
 Eldora – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
Gminy w USA:
 Eldora (ang. Eldora Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
 Eldora (ang. Eldora Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry